Зриньи, также Зрини (, )
 Зриньи (Зринские) — знатный хорватский дворянский род, наиболее влиятельный в XIV—XVI веках. Его представители:
 
 Зриньи, Петер (1621—1671) — брат предыдущего, бан Хорватии (с 1664), казнён за участие в антигабсбургском заговоре.
 Зриньи, Илона (1643—1703) — дочь предыдущего, жена Ференца I Ракоци, затем — князя Имре Тёкёли, мать Ференца II Ракоци; национальная героиня Венгрии и Хорватии. 

 «Зриньи» — венгерская самоходная артиллерийская установка времён Второй мировой войны.
 См. также
 Зриневац — площадь и парк в Загребе, названные в честь Миклоша Зриньи-старшего.
Зриньски — спортивный клуб из Мостара, названный в честь рода Зриньи.